Drahtrolle steht für:
Wicklung aus Draht
Drahtzug, historische Werkstatt für Drahtherstellung
Bauwerk:
Drahtrolle „Am Hurk“